Le tartre peut désigner :

 le tartre, en œnologie, est un dépôt dans le vin obtenu par la formation d'une couche d'un composé complexe à base de bitartrate de potassium et/ou de tartrate de calcium. C'est un sel, très peu soluble, en particulier dans l'alcool. Ce dépôt s'attache au fond et aux parois des récipients de vin, comme les cuves ou les fûts. Il peut être contrôlé par stabilisation tartrique. Les chimistes nommaient autrefois le corps chimique purifié la "crème de tartre", le "tartre blanc", le "tartre cristallin", caractérisant ainsi les cristaux à la fois transparents (cristal unique) et blanc (agrégat de cristaux) de tartre.

 le tartre, croûte minérale (parfois associé à des biofilms microbiens) qui se dépose  dans les canalisations de divers fluides (par exemple au moment de la décompression lors de la remontée des fluides de forages profonds (haute pression/haute température) pétroliers ou gaziers). Dans le langage courant, le tartre désigne plus spécifiquement le calcaire (carbonate de calcium) qui se dépose sur les tuyauteries, ou les parois de récipients et de chaudières, là où les eaux chaudes ou partiellement chauffées relarguent leurs sels minéraux  ;

 le tartre dentaire, une sorte de dépôt ou d'encroûtement, de colorations diverses, essentiellement composé de phosphates, de carbonates et de divers corps organiques, qui se dépose sur la partie coronaire et les surfaces radiculaires des dents des animaux ou des humains vivants.